Anastàsia d'Egina o Atanàsia (Egina, començament del s. IX - Tàmia, Egina, 860) fou una dona pietosa, després monja. És venerada com a santa per l'Església Catòlica i l'Ortodoxa.

Nascuda a l'illa d'Egina al , volia fer vida religiosa, però la seva família l'obligà a contraure matrimoni amb un jove ric, oficial de l'exèrcit, que morí 16 dies després en un combat contra els àrabs que havien assaltat la costa. Anastàsia volgué aleshores prendre els hàbits religiosos, però els seus pares la persuadiren de contraure un nou matrimoni, novament amb un home ric, molt devot. Com ella, es lliurava a la pregària feia caritat, repartint aliments entre els pobres i els anomenats "tsigani" que, molt probablement, eren gitanos. En fer-se grans, acordaren de separar-se per fer vida religiosa i preparar-se per a la mort. Ella formà una comunitat de religioses a casa seva, portant una vida de gran austeritat sota la direcció espiritual de l'abat Maties. Aquest els suggerí que anessin a un lloc solitari per fer-hi vida retirada i marxaren a Tàmia, on fundaren un monestir.

La fama del monestir arribà a l'emperadriu romana d'Orient Teodora, que va cridar-la a Constantinoble i la nomenà consellera per restaurar-hi el culte a les imatges després de la iconoclàstia. Hi passà set anys fins que l'any 860 tornà al monestir de Tàmia i morí passats pocs dies.

Referències

Bibliografia 
 Biografia de Santa Anastàsia

Sants de l'anglicanisme
Sants de l'Església Catòlica
Sants de l'Església Ortodoxa
Sants grecs
Sants laics
Història dels gitanos
Eginetes